9-й чемпионат мира и одновременно 20-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии, с 19 января по 27 января 1935 года. В этом чемпионате приняли участие пятнадцать хоккейных сборных, вследствие чего формула проведения чемпионата несколько изменилась. Сборная Канады в этот раз не была освобождена от первого раунда, сборная США вообще отказалась от участия в этом чемпионате.

Все пятнадцать сборных были разделены на четыре группы. Две сильнейшие сборные из каждой группы, выходили во второй раунд. Эти восемь сборных, разделенные на две группы, по круговой системе выявляли по две сильнейшие сборные в каждой группе. Четыре сильнейшие сборные выходили в финальный раунд, где вновь играли по круговой системе за первое место с учётом набранных ранее очков, то есть с учётом результата одной игры во втором раунде. По такой же системе определялось пятое место среди выбывших на втором этапе сборных. Такая формула отличалась от предыдущих чемпионатов, где финальный раунд начинался с полуфиналов.

Команды, выбывшие из борьбы после первого раунда, были поделены на две группы, победители которых в очном поединке определили обладателя 9 места.

В отсутствие сборной США сборная Канады без труда отстояли звание чемпионов мира. Второе место досталось хозяевам турнира сборной Швейцарии, которая таким образом во второй раз в своей истории выиграла титул чемпионов Европы по хоккею с шайбой.

Первый раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Группа C 

Итоговая таблица

Группа D 

Итоговая таблица

Матчи за 9-15 места

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Матч за 9 место

Второй раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Матчи за 5-8 места

Финальный раунд 

Итоговая таблица

Итоговая таблица чемпионата мира

Сборная Канады («Виннипег Монаркс») 
Тони Лемэй, Вик Линдквист, Ромео Риверс, Кэм Шиуэн, Арт Райс-Джонс, Рой Хинкл, Норм Йеллоулис, Арчи Крейтон, Алберт Лемэй, Джо Риверс

Чемпион мира

Итоговая таблица чемпионата Европы

Чемпион Европы

Примечания

Источники 
 

1935 год в спорте
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1935